Андрей Вадимович Баришполец (род. 16 января 1991) — украинский шахматист, гроссмейстер (2013). Выпускник Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Многократный участник командных чемпионатов Украины. Лучший результат показал в 2013 году в составе команды «Авангард Киев»: выиграл бронзовую медаль чемпионата, а также «золото» в индивидуальном зачёте, показав лучший результат на первой доске. В 2013 году также принял участие в 82-м чемпионате Украины по шахматам (занял 11-е место).

Победитель 10-го «мемориала Набокова».
Участвовал в выборах президента ФИДЕ в 2022 году.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Андрея Баришпольца на командных чемпионатах Украины

Шахматисты Украины
Выпускники Национального университета «Киево-Могилянская академия»